Carter Mountain bezeichnet mehrere Berge:

 Carter Mountain (Logan County, Arkansas)
 Carter Mountain (Franklin County, Arkansas)
 Carter Mountain (Colorado)
 Carter Mountain (Georgia)
 Carter Mountain (Mississippi)
 Carter Mountain (Montana)
 Carter Mountain (North Carolina)
 Carter Mountain (Oklahoma)
 Carter Mountain (Texas)
 Carter Mountain (Patrick County, Virginia)
 Carter Mountain (Smyth County, Virginia)
 Carter Mountain (Washington)
 Carter Mountain (Wyoming)

Siehe auch:
 Carter Mountains, in Texas
 Carters Mountain
 Mount Carter, Begriffsklärung